Hypocophus är ett släkte av insekter. Hypocophus ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Hypocophus